|-
| 20101 - ||  || 1 decembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20102 Takasago ||  || 31 ianuarie 1995 ||  || T. Seki
|-
| 20103 de Vico || 1995 JK || 6 mai 1995 || Cavezzo || 
|-
| 20104 || 1995 OU || 24 iulie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 20108 ||  || 19 iulie 1995 ||  || 
|-
| 20106 Morton || 1995 QG || 20 august 1995 ||  || D. D. Balam
|-
| 20107 Nanyotenmondai ||  || 28 august 1995 ||  || 
|-
| 20108 ||  || 29 august 1995 ||  || , 
|-
| 20109 Alicelandis || 1995 RJ || 12 septembrie 1995 ||  || J. Tonry
|-
| 20110 ||  || 20 septembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 20111 ||  || 22 septembrie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 20112 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20113 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20114 - ||  || 26 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 20115 Niheihajime ||  || 12 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 20116 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20117 - ||  || 15 noiembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 20118 - || 1995 WX || 17 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20119 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20120 Ryugatake ||  || 24 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20121 - ||  || 27 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20122 ||  || 28 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 20123 - ||  || 19 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20124 - ||  || 21 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20125 - || 1995 YK || 17 decembrie 1995 ||  || T. Urata
|-
| 20126 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20127 - ||  || 19 decembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 20128 - || 1996 AK || 7 ianuarie 1996 || Haleakala || 
|-
| 20129 - ||  || 18 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20130 - ||  || 16 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20131 - ||  || 27 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20132 ||  || 21 ianuarie 1996 ||  || 
|-
| 20133 - ||  || 12 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20134 ||  || 8 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 20135 Juels || 1996 JC || 7 mai 1996 ||  || 
|-
| 20136 Eisenhart || 1996 NA || 8 iulie 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 20137 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20138 - || 1996 QP || 17 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 20139 - || 1996 QU || 19 august 1996 ||  || 
|-
| 20140 Costitx ||  || 23 august 1996 ||  || 
|-
| 20141 Markidger ||  || 13 septembrie 1996 || Majorca || M. Blasco
|-
| 20142 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20143 - ||  || 13 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20144 - ||  || 15 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 20145 ||  || 20 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 20146 - ||  || 30 septembrie 1996 ||  || , 
|-
| 20147 ||  || 18 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 20148 - || 1996 TR || 4 octombrie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 20149 - ||  || 8 octombrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 20150 ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 20151 Utsunomiya ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 20152 - ||  || 9 octombrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 20153 - ||  || 12 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 20154 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 20155 Utewindolf ||  || 13 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 20156 Herbwindolf ||  || 13 octombrie 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 20157 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20158 - ||  || 5 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20159 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20160 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  ||  || 8 octombrie 1996 ||  || , , , 
|-
| 20162 - || 1996 UD || 16 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20163 - || 1996 UG || 16 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20164 Janzajíc ||  || 9 noiembrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 20165 - ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 20166 - ||  || 13 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20167 - ||  || 13 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20168 - ||  || 13 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20169 - ||  || 4 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20170 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 20171 - ||  || 30 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 20172 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20173 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20174 Eisenstein ||  || 13 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 20175 - ||  || 7 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20176 - ||  || 13 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20177 - ||  || 13 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20178 - ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20179 ||  || 12 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 20180 Annakolény ||  || 27 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 20181 ||  || 22 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 20182 - || 1997 AS || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20183 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20184 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20185 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20186 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20187 Janapittichova ||  || 14 ianuarie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 20188 - ||  || 15 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20189 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20190 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20191 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20192 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20193 Yakushima ||  || 18 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 20194 - ||  || 30 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 20195 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 20196 - ||  || 11 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20197 Enriques ||  || 14 februarie 1997 ||  || 
|-
| 20198 ||  || 13 februarie 1997 ||  || 
|-
| 20199 - || 1997 DR || 28 februarie 1997 || Church Stretton || 
|-
| 20200 Donbacky || 1997 DW || 28 februarie 1997 ||  || , 
|-